Émile Laffon (1907-1957), résistant et ingénieur français, compagnon de la Libération ;
 Jean-Pierre Laffon (1787-1865), architecte toulousain représentatif du style néoclassique ;
 Joseph Marie Laffon (1759-?), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Louise Laffon (1828-?), photographe française du  ;
 Le stade Jean-Laffon, principal stade de rugby à XIII de la ville de Perpignan du nom de Jean Laffon, vice-président du club, tué lors de la Première Guerre mondiale ;
 Yolande Laffon, nom de scène de Yolande Chamoux, comédienne française (1895-1992).

Voir aussi

Lien externe 
 

Patronyme français